

Sigle
 Low-Flier Detection Mode – in elettronica
 les Fleurs des Maladives – gruppo musicale

Codici
LFDM – codice ICAO dell'aeroporto di Marmande-Virazeil